est un genre éteint de thérapsides thérocéphales ayant vécu durant la fin du Permien, entre , dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Le taxon contient une seule espèce connue, , nommée par le paléontologue Sidney H. Haughton en 1918.

Description

Classification

Historique 
Akidnognathus est nommé en 1918 par Sidney H. Haughton à partir de fossiles trouvé en Afrique du Sud et est par la suite classé dans la famille Euchambersiidae, érigé par le paléontologue sud-africain Lieuwe Dirk Boonstra en 1934. En 1954, le taxon Akidnognathidae est nommé pour la première fois par les paléontologues Sidney Haughton et A. S. Brink. En 2009, Adam Huttenlocker et ses collègues font valoir que les noms Annatherapsididae, Moschorhinidae et Euchambersiidae sont des synonymes juniors d'Akidnognathidae, puisque le genre Akidnognathus est décrit en premier au sein de ce taxon.

Phylogénie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Akidnognathidae
 Moschorhinus, un thérocéphale plus imposant appartenant à la même famille.
 Euchambersia, un thérocéphale apparenté qui est suspecté d'être venimeux.

Liens externes 
 

Thérapside du Permien
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1918
Therocephalia
Paléontologie en Afrique du Sud